Chen Hong (chino simplificado:陈闳, o Ch'ên Hun o Th'eng Hong), pintor chino del siglo VIII.

Chen Hong (chino simplificado:陈红, 18 de septiembre de 1972) pintora china contemporánea, de estilo expresionista.

Chen Hong (chino tradicional: 陳紅, 13 de diciembre de 1968) actriz china, productora cinematográfica. Esposa del director de cine Chen Kaige.

Chen Hong (chino simplificado:陈宏, pinyin:Chén Hóng, 28 de noviembre de 1979) jugador chino de bádminton.

Chen Hong (o Ch'ên Hun o Th'eng Hong,28 de febrero de 1970) jugadora china de softball.